Квадратът на Полибий или Шифърът на Полибий е криптографски способ за кодиране на буквите от азбуката, така че да се предава посредством скрит комуникационен способ информация.

Примерно при стандартно подредени букви думата сто ще се предаде така с цифри: 4X3-4X4-3X5. Разкодирането обаче зависи от заданието на шифъра, тъй като подредбата на буквите може да е вариативна, например само с две изменения спрямо стандартната подредба на буквите:

и в този случай при така нетипично подредените букви думата сто ще се предаде така с цифри: 1X3-4X4-4X5.

В комбинаториката 
В комбинаториката Квадратът на Полибий се използва като алегория за различните начини и способи за предаване на една и съща информация, понеже Полибий е автор на всеобщата (универсална) история, и в зависимост от гледната точка по различен начин се предават (тълкуват) едни и същи исторически факти, но за да ги изучим и разберем, трябва да разполагаме със заданието (шифъра) за тяхното правилно извеждане и съответно разчитане.

Източници 
  Флеш-приложение «Тюремная азбука».

Вижте също 
 Арго
 Задачата на Дидона
 Задачата на Йосиф Флавий
 Енигма
 Похитителите на изчезналия кивот

Комбинаторика
Математически анализ